Saarburg, nom allemand de la commune française de Sarrebourg en Moselle.
 Saarburger Brauerei, nom allemand de la brasserie de Sarrebourg fondée en 1820 et fermée en 1970.
 Saarburg, commune allemande de Rhénanie-Palatinat.
 L'ancienne collectivité territoriale de Saarburg, dont le siège était cette ville.

Les deux communes sont jumelées.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités